Непри (npr, nprj, от nрг, «непер», «зерно») — бог зерна в древнеегипетской мифологии.

Общие сведения 
Изображался в виде человека с телом сплошь разрисованным колосьями или зёрнами пшеницы. Также его изображали с колосьями пшеницы в руках. Иероглифы, которыми записывалось имя Непри, включают в себя символы с изображением зёрен пшеницы. Кроме того, Непри часто изображали в виде ребёнка, которого кормила грудью Рененутет. Непри считали «господином рта» (дословный перевод имени), а его мать идентифицировали с Рененутет, которая отдала «Ран» (одна из разновидностей души) и настоящее имя, также она выступала в качестве источника питания. Иногда Рененутет и Непри ассоциировали с Исидой и Гором.

Имя Непри отождествляли с наиболее часто используемыми видами зерновых культур, таких как ячмень и пшеница. В мифе об Осирисе и Исиде было сказано: «теперь Осирис является богом жизни, смерти и возрождения», подобные записи встречаются во многих культурах мира. Эта история ассоциировалась с ежегодными урожаями и неурожаями зерновых культур. Таким образом, Непри стали рассматривать как некий вариант Осириса, и он получил титул «живущий после смерти». В период Нового царства, появляются первые упоминания о его жене по имени Непит. В наиболее древних текстах, словом «Непри» называли «молодую воду», что символизировало начало разлива Нила, несущего плодородный ил. В заупокойных культах, Непри, символизировал семя пшеницы, которое, которое снова оживёт, после того как будет посеянно в землю. Таким образом Непри, помогал усопшему возродиться вновь, после предания его земле.
 
В заклинаниях об обеспечении умерших пищей, Непри выступает в образе бога пива, которое использовали для ритуальных возлияний. Днём рождения Непри считался первый день жатвы.

См. также 
 Осирис

Литература 
 Hans Bonnet: Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte (früherer Titel: «Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte»). Nikol, Hamburg 2005, ISBN 3-937872-08-6, S. 517—518.
 Christian Leitz: Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, Bd. 1: 3 — y. Peeters, Leuven 2002, ISBN 90-429-1146-8, S. 195.
 Richard-Anthony Parker: The calendars of ancient Egypt, Chicago Press, Chicago 1950
 Siegfried Schott: Altägyptische Festdaten, Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz/Wiesbaden 1950

Примечания

Ссылки 
 Непри на egyptian-gods.info

Боги по алфавиту
Древнеегипетские боги